Хонхоло́й () — улус в Бичурском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Хонхолойское».

География 
Расположен на речке Хонхолой (правый приток Хилка), в 4,5 км к северу от места её впадения в Хилок, в 71 км к северо-востоку от районного центра — села Бичура, в 1,5 км от границы с Забайкальским краем.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бичурского района